Brennet ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Brennet (Wehr), Ortsteil der Stadt Wehr, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Brennet (Willmering), Ortsteil der Gemeinde Willmering, Landkreis Cham, Bayern

Berg:
 Brennet (Berg), ein Berg in den oberösterreichischen Voralpen

Brennet ist der Name folgender Unternehmen:
 Brennet (Unternehmen), ein deutscher Hersteller von Textilien mit Sitz in Wehr/Baden

Siehe auch:
 Textilmuseum der Brennet, ein Textilmuseum der Firma Brennet in Wehr/Baden
 Brenet